Fellmeth ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Fellmeth, deutscher Unternehmer und Erbauer der Universitätssternwarte Pfaffenwald
 Ulrich Fellmeth, deutscher Historiker und Museumsleiter der Universität Hohenheim